1999 è un singolo del rapper statunitensi Saint Jhn, pubblicato il 24 marzo 2016.

Tracce

Note